Vertrag von Norham steht für:
 Vertrag von Norham  (1209), Verständigung zwischen Wilhelm I. von Schottland und Johann Ohneland von England
 Vertrag von Norham (1551) siehe Rough Wooing